Cantillon puede hacer referencia a:
Richard Cantillon, (1680–1734), economista conocido por Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general.
Brasserie Cantillon, fábrica de cervezas lambic situada en Bruselas.